Плей-офф чемпионата Испании по баскетболу 2015 — заключительная стадия сезона 2014/2015. Он стартовал 28 мая и завершится в июне. «Барселона» является действующим чемпионом.

Время начала матчей дано по Центральноевропейскому летнему времени (UTC+02:00), кроме матчей на Канарских островах (WEST, UTC+01:00).

Сетка

Четвертьфиналы

(1) Реал Мадрид — (8) Гран-Канария

(2) Барселона — (7) Ховентут

(3) Уникаха — (6) Лабораль Кутча

(4) Бильбао — (5) Валенсия

Полуфиналы

(1) Реал Мадрид — (5) Валенсия

(2) Барселона — (3) Уникаха

Финал

()  — ()

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Чемпионат Испании по баскетболу по сезонам